Llimona ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Llimona i Bruguera (1860–1926), katalanischer Maler
 Joan Granados i Llimona (1931–2005), katalanischer Zeichner und Maler
 Josep Llimona i Bruguera (1864–1934), katalanischer Bildhauer
 Lluís Llimona i Benet (1898–1960), katalanischer Zeichner
 Mercè Llimona i Raymat (1914–1997), katalanische Buchillustratorin
 Núria Llimona i Raymat (1917–2011), katalanische Malerin
 Rafael Llimona i Benet (1896–1957), katalanischer Maler